Nébuleuse de la Méduse peut faire référence à :

 Nébuleuse de la Méduse, un rémanent de supernova situé dans la constellation des Gémeaux,
 Nébuleuse de la Méduse, une nébuleuse planétaire dans la constellation des Gémeaux.
 Galaxie de la Méduse, deux galaxies en interaction dans la constellation de la Grande Ourse.